Het wereldkampioenschap curling voor vrouwen 2010 werd van 20 tot en met 28 maart 2010 gehouden in het Canadese Swift Current. Het lukte China niet de titel te verdedigen. Het waren de Duitse dames die wereldkampioen werden.

Overzicht 
Het was de 32ste editie van het wereldkampioenschap voor vrouwen, en de 11de die in Canada werd georganiseerd. Sinds 2006 wordt elk WK afwisselend in Canada en in een ander land georganiseerd. Naast gastland Canada, dat automatisch mocht deelnemen, kwalificeerden ook de Verenigde Staten zich automatisch voor het wereldkampioenschap. Voor de Amerikaanse zone waren er immers twee tickets weggelegd, en er diende zich geen uitdager aan. Uit de Europese zone kwalificeerde de top zeven van het afgelopen Europees kampioenschap zich rechtstreeks. Finland, dat achtste was geworden, moest in een duel met LEtland, dat de B-divisie van het EK had gewonnen, uitmaken welk van de twee landen als achtste en laatste Europese land naar Swift Current mocht. Uiteindelijk won Letland dit voorrecht. Voor de Pacifisch-Aziatische zone kwalificeerde de top twee van het voorbije Pacifisch-Aziatisch kampioenschap zich voor het wereldkampioenschap, zijnde China en Japan.

De finale van het wereldkampioenschap werd gespeeld op 28 maart tussen Duitsland en Schotland. Het werd een van de spannendste finales van de afgelopen jaren, die pas beslist werd in een extra end, waarin Duitsland twee punten wist te scoren. Het was pas de tweede Duitse wereldtitel in de geschiedenis, en de eerste sedert 1988. Canada won de strijd om de derde plaats van Zweden.

Groepsfase

Tiebreak 
Vrijdag 26 maart 2010, 12:30 uur

Play-offs 
{{Wedstrijdschema laatste 4 playoff
| RD1= Voorrondes
| RD2= Halve finale
| RD3= Finale

| RD1-seed1= 1
| RD1-team1=  Canada
| RD1-score1= 3
| RD1-seed2= 2
| RD1-team2=  Duitsland
| RD1-score2= 6

| RD1-seed3= 3
| RD1-team3=  Schotland
| RD1-score3= 8| RD1-seed4= 4
| RD1-team4=  Zweden
| RD1-score4= 3

| RD2-seed1= 1
| RD2-team1=  Canada
| RD2-score1= 4
| RD2-seed2= 3
| RD2-team2=  Schotland| RD2-score2= 10| RD3-seed1= 2
| RD3-team1=  Duitsland| RD3-score1= 8'| RD3-seed2= 3
| RD3-team2=  Schotland
| RD3-score2= 6
}}

 Halve finale Zaterdag 27 maart 2010, 17:00 uur Derde plaats Zondag 28 maart 2010, 10:00 uur Finale Zondag 28 maart 2010, 15:00 uur''

Eindstand

Externe links 
Officiële website Swift Current 2010

Wereldkampioenschap curling
Curling in 2010
Curling
Sport in Saskatchewan